Puede referirse a:

 Société des usines Chausson, fabricante de autobuses y componentes francés
 Ernest Chausson, músico francés